Мирза Садык мунши Джандари (1758—1820) — историк, поэт эпохи Бухарского эмирата.

Биография 
Мирза Садык мунши родился в 1758 году в селении Джандар, расположенном западнее Бухары.

Начальное образование Мирза Садык получил на родине, а затем учился в Бухаре. Все среднеазиатские сочинения отмечают его как видного историка. Он служил секретарем при разных эмирах, а затем в качестве мунша (эмирского секретаря) был привлечен ко двору в эпоху эмира Шахмурада. Работа в должности продолжалась и при эмире Хайдаре.

Кроме сочинений «Завоевания непогрешимого эмира и эмира Хайдара» и «Тарих-и манзум», у Мирза Садыка имеется третье историческое сочинение — «Дахма-и шахан» («Гробница царей») написанных на персидском языке.

Литература 
 Анке фон Кюгельген, Легитимизация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII—XIX вв.). Алматы: Дайк пресс, 2004

Историки XIX века
Персоналии:Бухара
История Центральной Азии
Бухарское ханство
Историки Бухарского эмирата
Поэты Бухарского эмирата
Учёные Бухарского эмирата
Родившиеся в Бухарском эмирате
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств
Таджикские поэты
Персидские писатели